Ženich může být:
 Ženich – muž v den vlastní svatby, protějšek nevěsty
 Ženich (rybník) – rybník, součást PR Rybníky u Vitmanova, katastrální území Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec